Argosz (görög betűkkel Άργος) görög mitológiai alak, hajóépítő mester. A családját illetően két változat maradt fenn: Polübosz és Argaia vagy Phrixosz és Khalkiopé fia lehetett. Apollodórosz az utóbbi változatot említi, ez esetben Aiétész király unokája, Médeia unokaöccse.

Az argonauták hajóját, az ötvenevezős Argót ő építette Pallasz Athéné felügyelete alatt. Apollodórosz szerint maga is részt vett az úton, más mondák szerint viszont nem volt tagja az expedíciónak, hanem útközben találkozott az argonautákkal és fivéreivel, Phrontisszal, Melasszal és Kütiszórosszal együtt kalauzolta őket.

Rokonsága, családja

Források
 Apollodórosz: Mitológia. Ford. Horváth Judit. Budapest: Európa. 1977

Görög mitológiai alakok